Hexagon peut désigner :
 Hexagon, un logiciel modeleur propriétaire ;
 Hexagon, un label discographique de musique électronique fondé en 2015 ;
 Hexagon, nom de code du satellite de reconnaissance américain KH-9 ;
 Hexagon, série de romans de l'écrivain Romain d'Huissier prenant place dans l’univers des comics Hexagon Comics.

Voir aussi :
 Hexagon AB, une société par actions suédoise ;
 Hexagon Comics, une filiale du groupe d'édition Hollywood Comics, spécialisée dans l'édition de comics de super-héros français.